Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hillsborough (Hillsborough County) :
comté de Hillsborough (Floride), dans lequel se trouve la ville de Tampa ;
comté de Hillsborough (New Hampshire).